Quatre édits royaux ont été rendus à Saint-Germain-en-Laye :
 l'Édit de Saint-Germain de 1562, plus connu sous le nom d’Édit de janvier ;
 l'Édit de Saint-Germain d', plus connu sous le nom de Paix de Saint-Germain-en-Laye ;
 l'Édit de Saint-Germain du 10 février 1638 sur la consécration de la France à la Vierge Marie ;
 l'Édit de Saint-Germain du 21 février 1641 sur l'interdiction faites aux juges de se mêler des affaires de l'État ;
 l'Édit de Saint-Germain d'avril 1679 sur l'enseignement du droit.